Kanselier (historisch), het hoofd van een kanselarij, de plaats waar de akten en oorkonden van een wereldlijk of geestelijk vorst werden opgesteld en uitgegeven. 
 Kanselier van Frankrijk, tot 1790 de zegelbewaarder en minister van justitie van Frankrijk
 Lord Chancellor, vroeger hoofd van de kanselarij en zegelbewaarder van Engeland, tegenwoordig de titel van de minister van justitie van Groot-Brittannië
 Kanselier van het Hertogdom Lancaster, een ministerfunctie in de regering van Groot-Brittannië
 Kanselier:
 Aartskanselier, sinds de 8e eeuw hoofd van de koninklijke, later keizerlijke kanselarij en tot 1806 de titel van de belangrijkste keurvorst van het Heilige Roomse Rijk
 Bondskanselier en Rijkskanselier, tussen 1867 en 1945 het hoofd van de Duitse regering. 
 Bondskanselier (Duitsland), sinds 1949 het hoofd van de federale regering van Duitsland
 Bondskanselier (Oostenrijk), het hoofd van de Oostenrijkse regering
 Bondskanselier (Zwitserland), het hoofd van de staf van de Bondsraad van Zwitserland
 Kanselier (ridderorde), de verantwoordelijke voor de administratie van een ridderorde
 Kanselier (bisdom), het hoofd van het secretariaat van een bisdom
 Kanselier (ambassade), het hoofd van de kanselarij van een ambassade
 Kanselier (minister), de minister van buitenlandse zaken van meerdere Zuid-Amerikaanse landen
 Chancellor of the Exchequer, de equivalent van een minister van financiën in Groot-Brittannië
 Grand Chancellor, de grootkanselier van het Galactische Rijk uit Star Wars

Zie ook
Grootkanselier